Gießgraben ist ein Gewässername:
 Gießgraben (Ach), äußerster rechter Teilungsarm der (Schelklinger) Ach (Blau) oder Aach bei Weiler (Stadt Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Gießgraben (Alzkanal), linker, zuletzt unterirdischer Zufluss des Alzkanals neben der Alz nach der Schermühle von Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gießgraben (Bibart), am Unterlauf auch Rehberggraben, früher auch Sulzbach, rechter Zufluss der Bibart gegenüber Altenspeckfeld, Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Gießgraben (Donau, Neuburg an der Donau), linker Zufluss der Donau beim Arcoschlösschen im Stadtteil Ried von Neuburg an der Donau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Gießgraben (Drau), rechtes Trockental zur Drau bei Raßnig (Gemeinde Dellach im Drautal), Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Gießgraben (Eggerbach), linker Zufluss des Eggerbachs (zur Regnitz, hier zugleich Main-Donau-Kanal) vor Weigelshofen (Markt Eggolsheim), Landkreis Forchheim, Bayern
 Gießgraben (Frankengraben), linker Teilungsarm des Frankengrabens (zum Amorsbach) in Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Gießgraben (Gauangelbach), rechter Zufluss des Gauangelbachs nach Gauangelloch (Stadt Leimen), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Gießgraben (Große Laue), linker Zufluss der Großen Laue bei Nörsach (Gemeinde Nikolsdorf), Bezirk Lienz, Bundesland Tirol
 Gießgraben (Hainbach), linker Oberlauf des Hainbachs (zur Gollach) bis in Welbhausen, Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Gießgraben, Oberlauf des Hollensteingrabens, rechter Zufluss des Rettenbachs (Oberlauf des Preiner Bachs, zur Schwarza, zur Leitha) in Prein an der Rax (Markt Reichenau an der Rax), Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Gießgraben (Hüttinger Bach), rechter Zufluss des Hüttinger Bachs (zum Nebenlauf Harder Graben der Schutter, zur Schutter, zur Donau) in Hütting (Markt Rennertshofen), Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Gießgraben (Ickbach), linker Zufluss des Ickbachs (zum Breitbach, zum Main) in Gnötzheim (Gemeinde Martinsheim), Landkreis Kitzingen, Bayern
 Gießgraben (Ilm), linker Zufluss der Ilm (Abens) in Rohrbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Gießgraben (Kocher) oder Giesgraben, rechter Zufluss des Kochers bei Stein am Kocher (Stadt Neuenstadt am Kocher), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; siehe auch die Liste der Zuflüsse des Kochers
 Gießgraben (Kriegbach), linker Zufluss des Kriegbachs bei Kirrlach (Stadt Waghäusel), Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Gießgraben (Krumpenwasser), linker Zufluss des hier noch Rondellenwasser genannten Krumpenwassers (Altarmfolgenteil links der Donau) bei Utzenlaa (Markt Königsbrunn am Wagram), Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Gießgraben (Kuhbach), linker Nebenkanal des Kuhbach oder Kühbach (?) (zur Wern) von unterhalb Karsbach bis zur Bergmühle von Gössenheim, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Gießgraben (Maßholderbach), linker Zufluss des Maßholderbachs vor Untermaßholderbach, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Gießgraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Kirchheim am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg 
 Gießgraben (Rhein), am Oberlauf Bruchgraben, rechter Zufluss des Oberrheins bei Rheinsheim (Stadt Philippsburg), Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Gießgraben (Schutter), rechter Auengraben zur Schutter (Donau) nach Espenlohe (Markt Wellheim), Landkreis Eichstätt 
 Gießgraben (Schwarzriegelbach), linker Zufluss des Schwarzriegelbachs (zum Nassbach) vor Heufuß, Gemeinde Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Gießgraben (Ussel), rechter Zufluss der Ussel gegenüber Markt Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Gießgraben, Unterlaufname des Nützelbach, rechter Zufluss der Weidach (zum Weidachbach, zur Volkach, zum Main) bei Gerolzhofen, Landkreis Schweinfurt, Bayern; siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Volkach
 Gießgraben (Winsabach), rechter Zufluss des Winsabachs (zur Steinapiesting) nahe beim Pass Haselrast (Markt Gutenstein), Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Gießgraben (Zusam), linker Zufluss der Zusam bei Wertingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

Ähnliche Namen:
 Feldgießgraben, rechter Zufluss der Wertach bei Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Bayern; ist linker Abzweig der Singold in der Stadt
 Gießengraben, linker Oberlauf des Kotlachgrabens (zum Oberrhein) bis zur Anschlussstelle Hockenheim der A 61, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Gießbach
 Giessen (Flussname) – Etymologie